Pall se poate referi la:

 Arpad Pall, un demnitar comunist român de origine maghiară.
 Adalbert Pall, un fotbalist român
 Francisc Pall, un istoric român, specialist al Evului Mediu, profesor la Universitatea din Cluj
 Pall., abrevierea de autor a naturalistului german Peter Simon Pallas (1741-1811)